Roborace sarà un campionato di corse motoristiche, con vetture alimentate elettricamente a guida autonoma.

La serie si svolgerà sugli stessi tracciati e con delle vetture riadattate della Formula E e sarà il primo campionato mondiale di auto senza pilota umano.

Il calendario del mondiale sarà identico a quello della Formula E e sarà composto da dieci squadre, ciascuna con due auto senza conducente, che si sfideranno in gare di un'ora sui vari tracciati del mondiale. Tutte le squadre avranno le stesse vetture, ma svilupperanno in proprio gli algoritmi di calcolo in tempo reale e le tecnologie di intelligenza artificiale.

Progettazione e sviluppo vetture 

Le vetture, denominate DevBot, sono prodotte dalla Kinetik, che ha annunciato che le macchine saranno in grado di raggiungere velocità di punta oltre i . La carrozzeria è stata ideata dal designer Daniel Simon.

I primi test su pista si sono svolti il 24 agosto 2016, sul tracciato di Donington in inghilterra.

Stagioni

Test

Formula E 2016-2017 
Durante la stagione 2016-2017 della Formula E si sono tenuti dei test di due auto a guida autonoma che si sono sfidate durante l'E-Prix di Buenos Aires 2017.

Formula E 2017-2018 
Durante l'E-Prix di Roma 2018 il pilota Ryan Tuerck ha effettuato dei test con il DevBot.

Il 13 luglio 2018, durante il Goodwood Festival of Speed, Robocar è stata la prima gara motoristica interamente autonoma a completare la Goodwood Hill Climb.

Season Alpha (2019) 

La Season Alpha si è tenuta nel corso del 2019 in varie località dell'Europa e del Nord America, utilizzando una versione aggiornata delle vetture denominata DevBot 2.0. Il primo evento si è tenuto al Circuito Monteblanco in Spagna e ha visto la prima gara tra due vetture completamente autonome.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Intelligenza artificiale
Formula E
Eventi sportivi futuri